Das Adjektiv zirkumpolar (von  ‚herum‘ und ) steht für:
 zirkumpolar (Astronomie), ganzjährig sichtbare, den Himmelspol scheinbar umkreisende astronomische Objekte
 zirkumpolar (Geographie) (auch „circumpolar“ geschrieben), die Verbreitung von Arten innerhalb einer oder mehrerer Klimazonen rund um den Erdball – in der Regel ergänzt durch zusätzliche Angaben, wie z. B. die besiedelte Klimazone. Eine besondere Nähe zu den Polen wird damit nicht ausgedrückt. Wird auch in der Ethnologie benutzt für die zirkumpolaren Völker. 

Siehe auch:

 Zirkumpolares Tiefenwasser
 Antarktischer Zirkumpolarstrom